Альфред Функ — німецький суддя, оберфюрер СА, верховний суддя окупованої України.
 Казимир Функ — американський біохімік польського походження.
 Лоренц Функ (старший) — колишній німецький хокеїст, захисник та тренер.
 Лоренц Функ молодший — колишній німецький хокеїст.
 Маріус Функ (* 1996) — німецький футболіст, воротар клубу «Гройтер Фюрт».
 Рікарда Функ — німецька веслувальниця, олімпійська чемпіонка 2020 року.

Також 
 Фанк (значення)